Турнирът за Купата на нациите на ОФК () е състезание на националните отбори по футбол в Океания.

Организира се от Футболната конфедерация на Океания. Провежда се на всеки 4 години. За първи път е проведено през 1973 г.

Статистика

Резултати

Медали

Външни препратки 
  Официален сайт

Международни футболни турнири
Футбол в Океания
Футбол в Австралия
Спорт във Вануату
Футбол в Нова Зеландия
Нова Каледония
Соломонови острови
Спорт във Фиджи
Френска Полинезия
Папуа Нова Гвинея